Toxoptera är ett släkte av insekter. Toxoptera ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Toxoptera